Кладбище Монмартр (), официально известное как «Cimitière du Nord» — кладбище на севере Парижа, в 18-м муниципальном округе. Открыто 1 января 1825. Является историческим памятником.

Сегодня кладбище Монмартр насчитывает 20 000 могил. Ежегодно проводятся около 500 захоронений.

История 
Кладбище было открыто 1 января 1825 года на месте заброшенного карьера, где раньше добывался гипс. Данный карьер использовался в качестве братской могилы во времена Французской революции. Первоначально кладбище было известно как Кладбище больших карьеров (). Позднее его переименовали в Кладбище белого барьера (). Ну а потом оно получило своё нынешнее название.

Территория 
Расположено в 18-м муниципальном округе. Построено ниже уровня улицы. Площадь кладбища составляет почти 11 гектаров. На территории кладбища находится более 700 деревьев из 38 пород. На кладбище есть только один вход — на авеню Рашель.

Галерея

См. также 
 Похороненные на кладбище Монмартр

Примечания

Ссылки 

 A more comprehensive list .
 Google Maps .

Монмартр
Монмартр
Кладбища по алфавиту
Кладбища Франции